|-
| 72701 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72702 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72703 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72704 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72705 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72706 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72707 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72708 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72709 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72710 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72711 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72712 - || || 26 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72713 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72714 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72715 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72716 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72717 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72718 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72719 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72720 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72721 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72722 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72723 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72724 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72725 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72726 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72727 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72728 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72729 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72730 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72731 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72732 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72733 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72734 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72735 - || || 17 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72736 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72737 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72738 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72739 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72740 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72741 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72742 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72743 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72744 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72745 - || || 19 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72746 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72747 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72748 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72749 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72750 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72751 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72752 - || || 28 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72753 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72754 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72755 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72756 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72757 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72758 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72759 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72760 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72761 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72762 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72763 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72764 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72765 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72766 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72767 - || || 24 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72768 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72769 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72770 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72771 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72772 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72773 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72774 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72775 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72776 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72777 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72778 - || || 27 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72779 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72780 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72781 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72782 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72783 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72784 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72785 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72786 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72787 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72788 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72789 - || || 21 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72790 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72791 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72792 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72793 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72794 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72795 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72796 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72797 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72798 - || || 17 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72799 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72800 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
2